Спас-Зау́лок — село в городском округе Клин Московской области России.

Население

Топонимика 
Село названо по церкви Преображения Господня (Спас-Преображения), находившейся в стороне от улицы, то есть в заулке. Со временем название упростилось и превратилось в распространённую связку церковного Спас- с определением.

География 
Село Спас-Заулок расположено на севере Московской области, в северной части городского округа Клин, на автодороге , в 104 км от Москвы и 19 км к северо-западу от Клина, недалеко от границы с Конаковским районом Тверской области. Связано автобусным сообщением с окружным центром. В 2 км западнее проходит линия Ленинградского направления Московской железной дороги. В селе девять улиц, зарегистрировано два садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ). Ближайшие населённые пункты — деревни Головково, Жуково и Медведково. Высота над уровнем моря — 152 метра.

История 

В 1646 году село Спасское находилось в вотчине Архиепископа Тверского и Кашинского (18 дворов, 32 человека).

В материалах Генерального межевания 1784 года упоминается как село Спасское, что в Заулках.

В 1850 году рядом со Спасской церковью была построена церковь Анны Пророчицы — деревянный ярусный храм в стиле классицизма, которая использовалась для отпеваний. В 1970-е годы была разобрана и перевезена в музей деревянного зодчества в Истре, где так и не была собрана.

В середине XIX века в селе Спас Заулки государственных имуществ 2-го стана Клинского уезда Московской губернии была церковь, крестьян 275 душ мужского пола и 305 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — казённое село 2-го стана Клинского уезда на Санкт-Петербурго-Московском шоссе из города Клина в город Тверь, в 17 верстах от уездного города, при колодцах, с 113 дворами, 2 православными церквями и 611 жителями (306 мужчин, 305 женщин). В селе располагалась становая квартира.

В 1886 году насчитывалось 103 двора, проживало 785 человек, имелись школа и три лавки.

В 1899 году село с 928 жителями входило в состав Завидовской волости Клинского уезда, работала земская школа.

По данным на 1911 год число дворов составляло 164, в селе имелись земская школа и казённая винная лавка.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — административный центр Спас-Заулковского сельсовета Завидовской волости Клинского уезда, в 3,2 км от станции Решетниково Октябрьской железной дороги; проживало 779 человек (376 мужчин, 403 женщины), насчитывалось 171 хозяйство, из которых 159 крестьянских, имелась школа.

С 1929 года — населённый пункт Московской области в составе:
 Спас-Заулковского сельсовета Клинского района (1929—1954, 1966—1994);
 Решетниковского сельсовета Клинского района (1954—1963, 1965—1966);
 Решетниковского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района (1963—1965);
 Спас-Заулковского сельского округа Клинского района (1994—2006);
 городского поселения Клин Клинского района (2006—2017);
 городского округа Клин (с 2017).

Достопримечательности 

 В селе сохранилась Преображенская церковь — большой пятикупольный храм в стиле ампир, построенный на средства прихожан мастером И. И. Озеровым из Твери в 1833—1837 годах, с Казанским и Никольским приделами. Сохранились остатки росписей в стиле гризайль, выполненных в 1852 году. В 1937 году церковь была закрыта, в 1992 году открыта вновь и отремонтирована. Является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.
 В 2001—2002 гг. на месте разрушенной церкви святой Анны Пророчицы построена ныне действующая деревянная восьмигранная шатровая часовня Илии Пророка.

Образование 
В селе действует 1 школа интернат среднего(полного) общего образования :

 МОУ– Спас-Заулковская школа-интернат среднего (полного) общего образования "Планета детства"

См. также 
 Спас-Угол

Примечания 

Населённые пункты городского округа Клин